Wurtemberg (Württemberg en alemán) puede referirse a:

 Monte Wurtemberg (de una altura de 400 m) cerca de la ciudad alemana de Stuttgart;
 Baden-Wurtemberg, estado federado alemán;
 Wurtemberg, Estado histórico al suroeste del país que engloba a las siguientes entidades:
 Condado de Wurtemberg (1083-1495), un estado vasallo del Sacro Imperio Romano Germánico;
 Ducado de Wurtemberg (1495-1803), un estado vasallo del Sacro Imperio Romano Germánico;
 Electorado de Wurtemberg (1803-1806), un electorado del Sacro Imperio Romano Germánico;
 Reino de Wurtemberg (1806-1918), monarquía asociada al Imperio alemán;
 Estado Libre Popular de Wurtemberg (1918-1945), estado de la República de Weimar;
 Wurtemberg-Baden (1945-1952), Estado federado surgido tras la ocupación aliada de Alemania;
 Wurtemberg-Hohenzollern (1945-1952), Estado federado surgido tras la ocupación aliada de Alemania;
 Wurtemberg, región vinícola de Alemania;
 Casa de Wurtemberg, antiguos soberanos del estado histórico;
 Castillo de Wirtemberg, lugar de residencia de los antiguos gobernantes de Wurtemberg; o
 Mausoleo Württemberg, monumento ubicado en la ciudad alemana de Stuttgart.